Kiehling ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Kiehling (* 1953), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Kristian Kiehling (* 1976), Schauspieler
 Susanna Kiehling (* 1961), Malerin

Siehe auch:
 Kieling
 Keeling